Bailando (chanson d'Enrique Iglesias),
 Bailando (chanson de Paradisio),
 Bailando por un Sueño, version argentine de Dancing with the Stars.